lalka – figurka
 lalka teatralna
 Lalka – półwysep na Jeziorze Łańskim, w woj. warmińsko-mazurskim, gmina Purda, dawna osada (Ramuki Małe)
 Lalka – osada leśna w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Purda
 Lalka – powieść Bolesława Prusa
 Lalka – film fabularny z 1968 w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa z Mariuszem Dmochowskim, Beatą Tyszkiewicz i Tadeuszem Fijewskim
 Lalka – serial telewizyjny z 1978 w reżyserii Ryszarda Bera z Jerzym Kamasem, Małgorzatą Braunek i Bronisławem Pawlikiem
 Lalka – skała wspinaczkowa na wzniesieniu Kołoczek w Kroczycach
 Lalka – skała wspinaczkowa na Zamku Ogrodzieniec
 Lalka – singel Patrycji Markowskiej
 Lalka – teatr w Warszawie
 Witalij Lalka – ukraiński hokeista